Scandinavian Nights est un album live de Deep Purple (1988) enregistré à Stockholm en 1970. Son contenu est repris dans l'album Live in Stockholm (2005).
 Scandinavian Nights est une vidéo de Deep Purple (1990) enregistrée à Copenhague en 1972. Son contenu est repris dans le DVD Live in Concert 72/73 (2005).